Антигона (; , Antigone) може да се отнася за:

 Антигона, в древногръцката митология дъщеря на Едип
 Антигона (съпруга на Пелей), дъщеря на Евритион (аргонавт), цар на Фтия, съпруга на Пелей
 Антигона (дъщеря на Лаомедонт), дъщеря на троянския цар Лаомедонт и сестра на Приам
 Антигона Македонска, дъщеря на Касандър, брат на Антипатър, и майка на Береника I от Египет
 Антигона (Епир), дъщеря на Береника I и Филип, съпруга на цар Пир от Епир

В изкуството:

 „Антигона“, трагедия от Софокъл
 „Антигона“, опера от Карл Орф
 „Антигона“, опера от Микис Теодоракис
 „Антигона“, пиеса от Жан Кокто
 Антигона 43, опера от българския композитор Любомир Пипков

Други:
 (129) Антигона, астероид